Al Jabal al Akhḑar kan syfta på:

Geografi

Libyen 

 Al Jabal al Akhḑar (bergskedja i Libyen), 
 Al Jabal al Akhdar (distrikt), 

Robotskapade Libyenförgreningar